Hradec může být:

 malý hrad nebo hradiště (hrazené místo)

název obce
 1. Hradec (okres Havlíčkův Brod) – obec v okrese Havlíčkův Brod
 2. Hradec (okres Plzeň-jih) – obec v okrese Plzeň-jih
 3. Hradec nad Moravicí – město v okrese Opava
 4. Hradec nad Svitavou – obec v okrese Svitavy
 5. Hradec Králové – krajské město
 6. Hradec-Nová Ves – obec v okrese Jeseník
 7. Jindřichův Hradec – okresní město
 8. Krty-Hradec – obec v okrese Strakonice
 Hradec (Polsko) (Grodziec) – obec v polské části Těšínska
 Štýrský Hradec (Graz) – město v Rakousku

část obce
 (6.) Hradec (Hradec-Nová Ves) – lokalita v obci Hradec-Nová Ves v okrese Jeseník
 (8.) Hradec (Krty-Hradec) – lokalita v obci Krty-Hradec v okrese Strakonice
 10. Hradec (Mnichovo Hradiště) – část města Mnichovo Hradiště v okrese Mladá Boleslav
 11. Hradec (Nová Hradečná) - lokalita v obci Nová Hradečná v okrese Olomouc
 12. Hradec (Rokle) – část obce Rokle v okrese Chomutov
 13. Hradec (Stříbrná Skalice) – část obce Stříbrná Skalice v okrese Kolín
 (5.) Nový Hradec Králové – část města Hradec Králové
 Hradec (Prievidza) – část slovenského města Prievidza

přírodní objekt
 15. Hradec (Hřebeny) – kopec v Brdské vrchovině poblíž Dobříše
 16. Hradec (561 m) – vrch nedaleko Skuhrova, části města Rožmitál pod Třemšínem
 17. Hrádec (452 m) – kopec v Českém středohoří nedaleko městyse Levína v okrese Litoměřice
 18. Hradec (313 m) – vrchol ve Frýdlantské pahorkatině u Předlánců
 19. Hradec (přírodní rezervace) – přírodní rezervace v okrese Příbram

archeologická lokalita nebo kulturní památka
 20. Hradec u Dobřejovic – v okrese České Budějovice
 21. Hradec u Dobříše – v okrese Příbram
 22. Hradec u Hudčic – v okrese Příbram
 23. Hradec u Kadaně (hradiště) – v okrese Chomutov
 24. Hradec u Kaplice – v okrese Český Krumlov
 25. Hradec u Liběšic – v okrese Litoměřice
 26. Hradec u Němětic – v okrese Strakonice
 27. Hradec u Nuzic – v okrese České Budějovice
 28. Hradec u Řepice – v okrese Strakonice
 29. Levý Hradec – na území města Roztoky v okrese Praha-západ

české příjmení
 Jiří Hradec – více osobností
 Vladimír Hradec (* 1931) – člen skupiny bratří Mašínů

fiktivní obec
 Hradec – fiktivní město z televizního seriálu Ordinace v růžové zahradě

Související články 
 Hradce (rozcestník)
 Hrádek
 Gradec
 Hradecký

Externí odkazy 
 
 

Rozcestníky - místopisné jméno